Chellino – cognome italiano
 Boccaccio di Chellino – padre di Giovanni Boccaccio